

Varianti 
 Corbini (Corvini) – nobile famiglia originaria di Pisa e della Sicilia

Persone 
Battista Corbani – calciatore italiano
Claudia Corbani – cestista italiana
Elio Corbani – giornalista e pubblicista italiano (coautore con P.Serina)
Fabio Corbani – allenatore di pallacanestro italiano
 Mauro Corbani – coautore con Martin Gensbaur, di Sogni in tasca
 Margarita Corbani – attrice in Napoleon (1941) e El pobre Perez, film del 1937 di Luis César Amadori
 Timossi Corbani – giornalista cubano, insignito nel 1999 del (massimo)  Premio "José Julián Martí Pérez"
 Zoraida Corbani – ballerina e attrice teatrale argentina, dal 1928 al 1930 al Teatro Maipo di Buenos Aires.